Ромулус има више значења:
 Ромулус (Њујорк)
 Ромулус (Мичиген)